Bernesi – abitanti di Berna
Bernesi – abitanti di Poggio Berni